

Championnat masculin

Première phase

Poule C

Deuxième phase

Poule A 
Amiens STT, Caen TTC 2, Dijon TT, SMEC Metz, AS Pontoise-Cergy, SPO Rouen, US St-Denis, 4S Tours

Poule C

Championnat féminin

Première phase

Poule C

Deuxième phase 

Nationale 1
Tennis de table X1
France
France